Leska kan syfta på:
 Leska (distrikt) – ett distrikt i kommunen Obsjtina Madan, Bulgarien
 Leska (serietidningsförlag) – ett svenskt serietidningsförlag